Mademoiselle ma femme peut désigner :
 Mademoiselle ma femme, une comédie en un acte d'Eugène Labiche représentée pour la  à Paris au Théâtre du Palais-Royal le 
 Mademoiselle ma femme (I Dood It), un film musical américain de Vincente Minnelli, sorti en 1943